Un musée est une institution de conservation culturelle.
 Plusieurs poètes de la Grèce antique portent ce nom, notamment :
 Musée d'Athènes, poète semi-légendaire contemporain d'Orphée.
 Musée le Grammairien, poète égyptien tardif ().